Tenisový turnaj ATP Allianz Suisse Open Gstaad 2009 se konal ve dnech 26. července - 2. srpna ve švýcarském Gstaadu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2009